|-
|(55001)||2001 QW18|| align=right|14,6|| align=right|3,242|| align=right|0,133|| align=right|1,62|| align=right|5,836||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55002)||2001 QF19|| align=right|14,6|| align=right|2,880|| align=right|0,044|| align=right|1,25|| align=right|4,886||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55003)||2001 QV21|| align=right|13,6|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|11,09|| align=right|5,190||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55004)||2001 QT22|| align=right|14,0|| align=right|2,902|| align=right|0,095|| align=right|3,33|| align=right|4,944||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55005)||2001 QQ23|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,201|| align=right|1,58|| align=right|3,699||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55006)||2001 QZ24|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,204|| align=right|17,13|| align=right|5,613||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55007)||2001 QC26|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,150|| align=right|6,21|| align=right|5,651||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55008)||2001 QW26|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,154|| align=right|1,20|| align=right|5,304||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55009)||2001 QZ26|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,168|| align=right|1,63|| align=right|4,167||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55010)||2001 QD27|| align=right|15,2|| align=right|2,453|| align=right|0,158|| align=right|2,45|| align=right|3,840||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55011)||2001 QV29|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,075|| align=right|3,26|| align=right|4,921||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55012)||2001 QG30|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,113|| align=right|10,96|| align=right|5,161||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55013)||2001 QB31|| align=right|14,4|| align=right|2,565|| align=right|0,069|| align=right|3,08|| align=right|4,106||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55014)||2001 QC31|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,107|| align=right|13,48|| align=right|4,106||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55015)||2001 QQ31|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,199|| align=right|7,39|| align=right|4,264||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55016)||2001 QE32|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,133|| align=right|7,54|| align=right|4,199||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55017)||2001 QH32|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,065|| align=right|12,13|| align=right|5,513||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55018)||2001 QH33|| align=right|13,8|| align=right|2,555|| align=right|0,243|| align=right|12,98|| align=right|4,084||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55019)||2001 QO34|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,156|| align=right|0,92|| align=right|4,252||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55020)||2001 QS34|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,106|| align=right|2,79|| align=right|4,636||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55021)||2001 QK38|| align=right|14,1|| align=right|2,723|| align=right|0,272|| align=right|10,38|| align=right|4,494||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55022)||2001 QQ38|| align=right|15,9|| align=right|2,442|| align=right|0,170|| align=right|2,47|| align=right|3,815||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55023)||2001 QV38|| align=right|15,0|| align=right|2,446|| align=right|0,141|| align=right|7,07|| align=right|3,824||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55024)||2001 QB40|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,048|| align=right|1,81|| align=right|4,488||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55025)||2001 QF40|| align=right|15,2|| align=right|2,905|| align=right|0,080|| align=right|1,74|| align=right|4,951||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55026)||2001 QG41|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,158|| align=right|1,95|| align=right|3,657||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55027)||2001 QL42|| align=right|14,3|| align=right|3,097|| align=right|0,155|| align=right|1,37|| align=right|5,449||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55028)||2001 QO42|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,114|| align=right|2,57|| align=right|5,222||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55029)||2001 QN45|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,034|| align=right|2,29|| align=right|5,371||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55030)||2001 QP45|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,068|| align=right|12,62|| align=right|5,094||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55031)||2001 QJ47|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,140|| align=right|2,15|| align=right|3,790||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55032)||2001 QX47|| align=right|16,9|| align=right|2,413|| align=right|0,111|| align=right|0,90|| align=right|3,748||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55033)||2001 QT48|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,003|| align=right|2,05|| align=right|4,654||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55034)||2001 QA49|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|2,46|| align=right|3,707||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55035)||2001 QP51|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,108|| align=right|12,04|| align=right|5,162||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55036)||2001 QQ51|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,211|| align=right|3,37|| align=right|4,313||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55037)||2001 QT51|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,143|| align=right|13,40|| align=right|5,612||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55038)||2001 QP52|| align=right|15,4|| align=right|2,373|| align=right|0,106|| align=right|5,81|| align=right|3,654||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55039)||2001 QK54|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,126|| align=right|13,75|| align=right|4,228||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55040)||2001 QE56|| align=right|15,4|| align=right|2,472|| align=right|0,057|| align=right|3,88|| align=right|3,887||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55041)||2001 QD57|| align=right|14,9|| align=right|2,405|| align=right|0,150|| align=right|4,60|| align=right|3,728||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55042)||2001 QX58|| align=right|14,3|| align=right|2,660|| align=right|0,246|| align=right|5,95|| align=right|4,339||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55043)||2001 QL59|| align=right|14,6|| align=right|2,379|| align=right|0,303|| align=right|5,23|| align=right|3,668||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55044)||2001 QZ59|| align=right|16,0|| align=right|2,709|| align=right|0,078|| align=right|1,06|| align=right|4,459||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55045)||2001 QH62|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,125|| align=right|2,57|| align=right|4,159||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55046)||2001 QQ64|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,094|| align=right|2,36|| align=right|4,707||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55047)||2001 QX65|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,153|| align=right|5,73|| align=right|5,325||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55048)||2001 QK66|| align=right|15,7|| align=right|2,220|| align=right|0,097|| align=right|2,86|| align=right|3,306||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55049)||2001 QJ67|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,162|| align=right|12,73|| align=right|4,286||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55050)||2001 QU67|| align=right|15,9|| align=right|2,243|| align=right|0,087|| align=right|4,08|| align=right|3,358||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55051)||2001 QT68|| align=right|14,0|| align=right|2,810|| align=right|0,129|| align=right|1,62|| align=right|4,710||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(55052)||2001 QU68|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,257|| align=right|9,00|| align=right|5,406||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(55053)||2001 QV68|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,151|| align=right|4,96|| align=right|4,433||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(55054)||2001 QH69|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,133|| align=right|4,83|| align=right|3,335||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55055)||2001 QR69|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,178|| align=right|3,92|| align=right|4,504||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55056)||2001 QU69|| align=right|14,1|| align=right|2,580|| align=right|0,109|| align=right|14,45|| align=right|4,143||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55057)||2001 QJ70|| align=right|13,7|| align=right|3,213|| align=right|0,090|| align=right|11,22|| align=right|5,758||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55058)||2001 QC73|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,262|| align=right|23,58|| align=right|3,598||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55059)||2001 QG73|| align=right|12,3|| align=right|3,136|| align=right|0,103|| align=right|24,07|| align=right|5,552||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55060)||2001 QM73|| align=right|10,7|| align=right|5,119|| align=right|0,046|| align=right|26,58|| align=right|11,59||JUT||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55061)||2001 QK74|| align=right|14,3|| align=right|2,540|| align=right|0,020|| align=right|2,42|| align=right|4,048||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55062)||2001 QU77|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,203|| align=right|7,90|| align=right|4,669||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55063)||2001 QS78|| align=right|14,1|| align=right|2,685|| align=right|0,196|| align=right|12,46|| align=right|4,400||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55064)||2001 QP80|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,097|| align=right|8,50|| align=right|5,379||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55065)||2001 QY80|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,132|| align=right|5,07|| align=right|3,437||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55066)||2001 QF81|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,118|| align=right|8,03|| align=right|4,111||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55067)||2001 QQ81|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,167|| align=right|6,86|| align=right|4,104||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55068)||2001 QX83|| align=right|13,2|| align=right|3,269|| align=right|0,215|| align=right|20,54|| align=right|5,911||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55069)||2001 QR85|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,040|| align=right|4,27|| align=right|4,546||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55070)||2001 QZ85|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|2,79|| align=right|4,209||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55071)||2001 QE86|| align=right|13,1|| align=right|3,154|| align=right|0,169|| align=right|19,23|| align=right|5,602||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55072)||2001 QK89|| align=right|13,9|| align=right|2,869|| align=right|0,197|| align=right|14,58|| align=right|4,858||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55073)||2001 QY92|| align=right|13,0|| align=right|2,754|| align=right|0,188|| align=right|14,98|| align=right|4,569||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55074)||2001 QH93|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,073|| align=right|13,93|| align=right|5,487||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55075)||2001 QP96|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,129|| align=right|7,58|| align=right|3,427||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55076)||2001 QQ96|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,155|| align=right|13,66|| align=right|4,193||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55077)||2001 QP98|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,249|| align=right|11,70|| align=right|5,364||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55078)||2001 QB101|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,184|| align=right|13,58|| align=right|4,118||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55079)||2001 QM103|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,096|| align=right|4,18|| align=right|3,543||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55080)||2001 QM104|| align=right|14,1|| align=right|2,764|| align=right|0,157|| align=right|9,60|| align=right|4,593||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55081)||2001 QP109|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,196|| align=right|6,43|| align=right|4,111||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|55082 Xlendi||2001 QJ110|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|4,56|| align=right|3,553||MBA||25. avgust 2001||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(55083)||2001 QV110|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,097|| align=right|7,72|| align=right|5,172||MBA||24. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(55084)||2001 QE115|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,047|| align=right|9,61|| align=right|5,371||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55085)||2001 QL115|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,050|| align=right|5,92|| align=right|3,623||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55086)||2001 QQ117|| align=right|14,0|| align=right|2,572|| align=right|0,172|| align=right|6,73|| align=right|4,125||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55087)||2001 QB120|| align=right|14,2|| align=right|2,388|| align=right|0,189|| align=right|8,16|| align=right|3,689||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55088)||2001 QV120|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,054|| align=right|5,34|| align=right|4,685||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55089)||2001 QD121|| align=right|14,2|| align=right|2,557|| align=right|0,229|| align=right|4,23|| align=right|4,087||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55090)||2001 QX121|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,116|| align=right|7,05|| align=right|3,801||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55091)||2001 QT122|| align=right|15,0|| align=right|3,039|| align=right|0,098|| align=right|3,60|| align=right|5,298||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55092)||2001 QO123|| align=right|15,7|| align=right|2,155|| align=right|0,082|| align=right|3,18|| align=right|3,163||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55093)||2001 QZ123|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,103|| align=right|6,10|| align=right|3,646||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55094)||2001 QS127|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,152|| align=right|10,78|| align=right|4,428||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55095)||2001 QZ129|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,152|| align=right|4,90|| align=right|5,183||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55096)||2001 QB132|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,058|| align=right|6,08|| align=right|3,540||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55097)||2001 QT132|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,102|| align=right|11,23|| align=right|5,214||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55098)||2001 QS133|| align=right|14,1|| align=right|3,053|| align=right|0,079|| align=right|14,74|| align=right|5,334||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55099)||2001 QK137|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,108|| align=right|9,83|| align=right|5,617||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55100)||2001 QM137|| align=right|13,8|| align=right|2,845|| align=right|0,211|| align=right|17,97|| align=right|4,798||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55101)||2001 QW137|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,261|| align=right|13,63|| align=right|4,411||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55102)||2001 QX137|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,058|| align=right|6,85|| align=right|3,405||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55103)||2001 QE138|| align=right|13,2|| align=right|2,366|| align=right|0,061|| align=right|6,60|| align=right|3,638||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55104)||2001 QU138|| align=right|14,2|| align=right|2,657|| align=right|0,225|| align=right|11,43|| align=right|4,331||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55105)||2001 QN139|| align=right|13,9|| align=right|2,441|| align=right|0,134|| align=right|8,74|| align=right|3,814||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55106)||2001 QR141|| align=right|14,8|| align=right|2,945|| align=right|0,076|| align=right|3,28|| align=right|5,054||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55107)||2001 QS141|| align=right|14,8|| align=right|3,184|| align=right|0,159|| align=right|2,42|| align=right|5,681||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|55108 Beamueller||2001 QU142|| align=right|14,2|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|10,70|| align=right|5,231||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. Tucker
|-
|(55109)||2001 QL145|| align=right|14,9|| align=right|2,973|| align=right|0,104|| align=right|12,75|| align=right|5,126||MBA||24. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55110)||2001 QF146|| align=right|14,9|| align=right|3,009|| align=right|0,122|| align=right|10,28|| align=right|5,219||MBA||25. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55111)||2001 QD152|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,159|| align=right|30,64|| align=right|4,158||MBA||26. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|55112 Mariangela||2001 QQ153|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,119|| align=right|10,58|| align=right|5,130||MBA||28. avgust 2001||Piera||J. Guarro i Flo
|-
|(55113)||2001 QD158|| align=right|15,3|| align=right|2,885|| align=right|0,077|| align=right|1,04|| align=right|4,900||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55114)||2001 QD160|| align=right|14,9|| align=right|2,882|| align=right|0,071|| align=right|1,56|| align=right|4,893||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55115)||2001 QQ162|| align=right|15,5|| align=right|3,028|| align=right|0,038|| align=right|1,93|| align=right|5,269||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55116)||2001 QU165|| align=right|15,3|| align=right|2,770|| align=right|0,055|| align=right|6,76|| align=right|4,611||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55117)||2001 QW165|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,170|| align=right|5,76|| align=right|4,068||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55118)||2001 QC166|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,091|| align=right|5,71|| align=right|3,551||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55119)||2001 QM167|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,144|| align=right|7,30|| align=right|4,547||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55120)||2001 QP168|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,095|| align=right|10,03|| align=right|5,257||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55121)||2001 QU168|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,105|| align=right|7,75|| align=right|3,496||MBA||26. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55122)||2001 QW169|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,078|| align=right|3,73|| align=right|4,629||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55123)||2001 QL170|| align=right|13,4|| align=right|3,141|| align=right|0,143|| align=right|18,20|| align=right|5,565||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55124)||2001 QU170|| align=right|15,4|| align=right|2,866|| align=right|0,071|| align=right|0,96|| align=right|4,852||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55125)||2001 QD173|| align=right|14,6|| align=right|2,525|| align=right|0,127|| align=right|11,72|| align=right|4,013||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55126)||2001 QQ174|| align=right|15,5|| align=right|2,650|| align=right|0,186|| align=right|2,56|| align=right|4,314||MBA||27. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55127)||2001 QZ174|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,056|| align=right|3,16|| align=right|4,465||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55128)||2001 QH177|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,119|| align=right|6,44|| align=right|3,687||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55129)||2001 QZ177|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,208|| align=right|10,65|| align=right|4,314||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55130)||2001 QR179|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,014|| align=right|3,77|| align=right|4,614||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55131)||2001 QY180|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,099|| align=right|3,85|| align=right|4,131||MBA||29. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55132)||2001 QB182|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,093|| align=right|10,31|| align=right|5,147||MBA||30. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55133)||2001 QL182|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,102|| align=right|12,59|| align=right|5,267||MBA||29. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55134)||2001 QM183|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,149|| align=right|1,91|| align=right|5,552||MBA||25. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(55135)||2001 QP183|| align=right|14,9|| align=right|3,001|| align=right|0,048|| align=right|9,40|| align=right|5,197||MBA||28. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(55136)||2001 QD185|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,122|| align=right|1,80|| align=right|3,427||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55137)||2001 QK185|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,197|| align=right|3,91|| align=right|4,557||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55138)||2001 QL185|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,148|| align=right|4,05|| align=right|4,096||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55139)||2001 QQ190|| align=right|13,4|| align=right|2,673|| align=right|0,126|| align=right|13,68|| align=right|4,370||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55140)||2001 QC193|| align=right|13,6|| align=right|3,044|| align=right|0,094|| align=right|10,71|| align=right|5,310||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55141)||2001 QP193|| align=right|13,9|| align=right|2,720|| align=right|0,169|| align=right|11,84|| align=right|4,486||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55142)||2001 QD194|| align=right|13,7|| align=right|2,593|| align=right|0,104|| align=right|12,91|| align=right|4,175||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55143)||2001 QS195|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,142|| align=right|24,14|| align=right|3,611||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55144)||2001 QK198|| align=right|14,5|| align=right|3,169|| align=right|0,175|| align=right|1,54|| align=right|5,642||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55145)||2001 QE199|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,162|| align=right|3,04|| align=right|3,668||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55146)||2001 QO199|| align=right|14,4|| align=right|2,843|| align=right|0,044|| align=right|13,39|| align=right|4,793||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55147)||2001 QT199|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,175|| align=right|12,84|| align=right|4,161||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55148)||2001 QE200|| align=right|14,7|| align=right|2,649|| align=right|0,107|| align=right|14,78|| align=right|4,311||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55149)||2001 QD202|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,041|| align=right|2,33|| align=right|4,360||MBA||23. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55150)||2001 QQ202|| align=right|15,0|| align=right|3,105|| align=right|0,058|| align=right|9,08|| align=right|5,471||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55151)||2001 QE214|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,054|| align=right|2,44|| align=right|4,085||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55152)||2001 QN218|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,123|| align=right|0,35|| align=right|5,504||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55153)||2001 QZ218|| align=right|15,7|| align=right|2,717|| align=right|0,083|| align=right|5,40|| align=right|4,477||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55154)||2001 QD220|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,174|| align=right|12,09|| align=right|4,348||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55155)||2001 QV220|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,105|| align=right|7,93|| align=right|4,329||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55156)||2001 QX222|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,140|| align=right|13,28|| align=right|4,440||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55157)||2001 QV227|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,136|| align=right|8,56|| align=right|3,542||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55158)||2001 QS230|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,113|| align=right|8,10|| align=right|5,499||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55159)||2001 QW234|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,093|| align=right|3,81|| align=right|3,605||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55160)||2001 QT236|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,158|| align=right|1,22|| align=right|3,630||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55161)||2001 QB238|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,090|| align=right|1,50|| align=right|5,655||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55162)||2001 QT238|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,045|| align=right|1,83|| align=right|4,212||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55163)||2001 QV238|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,042|| align=right|0,87|| align=right|5,149||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55164)||2001 QU239|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,037|| align=right|5,50|| align=right|4,661||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55165)||2001 QC242|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,141|| align=right|11,17|| align=right|4,313||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55166)||2001 QV243|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,072|| align=right|2,43|| align=right|4,367||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55167)||2001 QY243|| align=right|14,5|| align=right|3,037|| align=right|0,070|| align=right|1,08|| align=right|5,291||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55168)||2001 QK250|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,200|| align=right|10,13|| align=right|5,433||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55169)||2001 QQ252|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,163|| align=right|4,00|| align=right|4,228||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55170)||2001 QU255|| align=right|14,7|| align=right|3,078|| align=right|0,078|| align=right|9,64|| align=right|5,399||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55171)||2001 QO256|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,065|| align=right|5,48|| align=right|4,314||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55172)||2001 QY257|| align=right|13,9|| align=right|2,630|| align=right|0,105|| align=right|14,38|| align=right|4,264||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55173)||2001 QZ257|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,068|| align=right|10,52|| align=right|4,500||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55174)||2001 QW258|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,101|| align=right|5,66|| align=right|3,662||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55175)||2001 QN261|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,160|| align=right|6,79|| align=right|4,114||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55176)||2001 QD262|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,165|| align=right|8,08|| align=right|4,036||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55177)||2001 QM263|| align=right|14,8|| align=right|2,870|| align=right|0,059|| align=right|1,65|| align=right|4,860||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55178)||2001 QF265|| align=right|14,7|| align=right|2,818|| align=right|0,065|| align=right|2,44|| align=right|4,729||MBA||26. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55179)||2001 QT276|| align=right|13,0|| align=right|3,164|| align=right|0,264|| align=right|17,89|| align=right|5,628||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55180)||2001 QW279|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|14,43|| align=right|3,605||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55181)||2001 QD280|| align=right|14,1|| align=right|2,628|| align=right|0,228|| align=right|13,99|| align=right|4,259||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55182)||2001 QB282|| align=right|13,1|| align=right|2,633|| align=right|0,029|| align=right|21,18|| align=right|4,271||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55183)||2001 QK284|| align=right|12,7|| align=right|2,988|| align=right|0,107|| align=right|11,49|| align=right|5,165||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55184)||2001 QX286|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,059|| align=right|12,74|| align=right|5,479||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55185)||2001 QB287|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,136|| align=right|3,48|| align=right|5,683||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55186)||2001 QQ289|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,075|| align=right|1,59|| align=right|5,262||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55187)||2001 QX290|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,082|| align=right|2,65|| align=right|4,253||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55188)||2001 QF292|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,183|| align=right|2,46|| align=right|5,614||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55189)||2001 QW294|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,234|| align=right|12,75|| align=right|4,311||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55190)||2001 QC297|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,042|| align=right|6,70|| align=right|3,812||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55191)||2001 QG297|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,196|| align=right|13,62|| align=right|4,069||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55192)||2001 RN2|| align=right|14,5|| align=right|3,306|| align=right|0,164|| align=right|11,59|| align=right|6,010||MBA||8. september 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(55193)||2001 RH4|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,189|| align=right|4,00|| align=right|4,549||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55194)||2001 RP11|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,118|| align=right|2,59|| align=right|5,348||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55195)||2001 RC13|| align=right|14,9|| align=right|2,427|| align=right|0,090|| align=right|5,93|| align=right|3,781||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55196)||2001 RM16|| align=right|13,4|| align=right|4,002|| align=right|0,153|| align=right|5,58|| align=right|8,006||HLD||11. september 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(55197)||2001 RN17|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,078|| align=right|1,28|| align=right|4,663||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(55198)||2001 RV18|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,164|| align=right|4,45|| align=right|3,681||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55199)||2001 RG19|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,163|| align=right|0,83|| align=right|3,656||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55200)||2001 RO19|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,135|| align=right|2,29|| align=right|5,373||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55201)||2001 RL23|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|3,684||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55202)||2001 RW23|| align=right|15,4|| align=right|3,087|| align=right|0,191|| align=right|6,69|| align=right|5,423||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55203)||2001 RZ24|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,127|| align=right|0,29|| align=right|5,335||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55204)||2001 RE28|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,222|| align=right|3,31|| align=right|5,487||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55205)||2001 RQ29|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,164|| align=right|9,02|| align=right|5,730||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55206)||2001 RM32|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,040|| align=right|4,55|| align=right|4,983||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55207)||2001 RN32|| align=right|15,7|| align=right|2,765|| align=right|0,180|| align=right|5,37|| align=right|4,598||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55208)||2001 RJ35|| align=right|14,7|| align=right|2,519|| align=right|0,115|| align=right|11,05|| align=right|3,996||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55209)||2001 RA36|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,141|| align=right|5,12|| align=right|3,606||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55210)||2001 RN36|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,109|| align=right|3,22|| align=right|4,281||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55211)||2001 RL43|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,154|| align=right|5,77|| align=right|5,580||MBA||13. september 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(55212)||2001 RG46|| align=right|14,4|| align=right|2,937|| align=right|0,078|| align=right|3,00|| align=right|5,032||MBA||12. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55213)||2001 RC49|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,015|| align=right|28,24|| align=right|4,187||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55214)||2001 RJ49|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|8,85|| align=right|3,739||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55215)||2001 RG54|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,056|| align=right|1,44|| align=right|4,182||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55216)||2001 RH60|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,047|| align=right|5,35|| align=right|4,422||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55217)||2001 RV60|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,114|| align=right|5,97|| align=right|5,285||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55218)||2001 RW60|| align=right|13,5|| align=right|3,201|| align=right|0,140|| align=right|14,10|| align=right|5,727||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55219)||2001 RQ61|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,161|| align=right|2,37|| align=right|5,359||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55220)||2001 RE63|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,045|| align=right|10,60|| align=right|5,116||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|55221 Nancynoblitt||2001 RM63|| align=right|13,1|| align=right|3,151|| align=right|0,271|| align=right|20,36|| align=right|5,593||MBA||11. september 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(55222)||2001 RP63|| align=right|15,0|| align=right|3,266|| align=right|0,226|| align=right|1,57|| align=right|5,902||MBA||12. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55223)||2001 RQ63|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,150|| align=right|3,49|| align=right|4,164||MBA||12. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55224)||2001 RR69|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,022|| align=right|8,34|| align=right|4,429||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55225)||2001 RG70|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,145|| align=right|4,46|| align=right|5,708||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55226)||2001 RV70|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,117|| align=right|5,00|| align=right|5,652||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55227)||2001 RB71|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,038|| align=right|8,05|| align=right|4,407||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55228)||2001 RR72|| align=right|14,6|| align=right|2,886|| align=right|0,010|| align=right|1,18|| align=right|4,903||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55229)||2001 RH73|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,111|| align=right|10,71|| align=right|5,309||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55230)||2001 RO73|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,054|| align=right|6,12|| align=right|3,696||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55231)||2001 RC74|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,104|| align=right|5,50|| align=right|3,820||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55232)||2001 RR74|| align=right|14,3|| align=right|2,805|| align=right|0,133|| align=right|2,23|| align=right|4,697||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55233)||2001 RZ74|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,108|| align=right|3,75|| align=right|3,416||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55234)||2001 RC75|| align=right|13,7|| align=right|3,189|| align=right|0,196|| align=right|15,69|| align=right|5,693||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55235)||2001 RD80|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,104|| align=right|8,10|| align=right|4,107||MBA||9. september 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55236)||2001 RW80|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,040|| align=right|7,70|| align=right|4,676||MBA||13. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55237)||2001 RK81|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,141|| align=right|6,05|| align=right|4,121||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55238)||2001 RY83|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,126|| align=right|1,97|| align=right|3,751||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55239)||2001 RZ84|| align=right|14,5|| align=right|3,206|| align=right|0,132|| align=right|4,58|| align=right|5,740||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55240)||2001 RP85|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,070|| align=right|10,47|| align=right|5,459||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55241)||2001 RL86|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,084|| align=right|5,27|| align=right|4,100||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55242)||2001 RP86|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,200|| align=right|1,06|| align=right|5,595||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55243)||2001 RF87|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,189|| align=right|3,24|| align=right|4,431||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55244)||2001 RA89|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,143|| align=right|3,01|| align=right|3,690||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55245)||2001 RQ92|| align=right|14,5|| align=right|2,878|| align=right|0,078|| align=right|13,80|| align=right|4,881||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55246)||2001 RM93|| align=right|15,0|| align=right|2,845|| align=right|0,162|| align=right|2,20|| align=right|4,798||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55247)||2001 RO93|| align=right|14,5|| align=right|2,928|| align=right|0,104|| align=right|5,49|| align=right|5,009||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55248)||2001 RF99|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,107|| align=right|7,49|| align=right|4,607||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55249)||2001 RQ102|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,054|| align=right|7,46|| align=right|3,514||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55250)||2001 RX102|| align=right|14,9|| align=right|2,880|| align=right|0,082|| align=right|3,13|| align=right|4,886||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov